Jembangan (Batangan)
 Jembangan (Plupuh)
 Jembangan (Poncowarno)
 Jembangan (Punggelan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing